Monument Valley

 Долина монументов — уникальное геологическое образование, расположенное на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта (США).
 Monument Valley — мобильная инди игра-головоломка 2014 года.
  — альбом Бакетхэда 2014 года.